Langseth ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Langseth (1846–1927), Träger des längsten Bartes der Welt
 Lillian Langseth-Christensen (1908–1995), österreichische Designerin und Schriftstellerin
 Lisa Langseth (* 1975), schwedische Regisseurin und Drehbuchautorin